Премия Генриха Клейста () — немецкая ежегодная литературная премия.

Учреждена в 1911 году по случаю 100-летия со дня смерти Генриха фон Клейста, известного немецкого драматурга, поэта и прозаика, одного из любимейших и почитаемых немецких писателей. В числе учредителей премии был ряд видных представителей культуры Германии, среди них: О. Брам, М. Гарден, Г. Гофмансталь, Р. Демель, Г. Зудерман, Ф. Маутнер, В. Ратенау, М. Рейнхардт, А. Шницлер и другие.

Премия Генриха Клейста стала наиболее престижной литературной премией Веймарской республики. Первое вручение состоялось в 1912 г., премия Г. Клейста вручалась до прихода к власти в Германии нацистов в 1933 году.

В 1985 году, после более чем полувекового перерыва, премия вновь стала присуждаться за лучшие литературные произведения немецкоязычных авторов с целью поддержки новых оригинальных талантов. С 1994 по 2000 год награждение проводилось раз в два года.

При присуждении премии Генриха Клейста лауреату вручается денежная награда в размере € 20 000.

Неполный список лауреатов премии Генриха Клейста 

 1912 — Герман Бурте и Райнхард Зорге
 1913 — Герман Эссиг и Оскар Лёрке
 1914 — Герман Эссиг и Унру, Фриц фон
 1915 — Роберт Мишель и Цвейг, Арнольд
 1916 — Генрих Лерш и Мигель, Агнес
 1917 — Газенклевер, Вальтер
 1918 — Франк, Леонхард и Цех, Пауль
 1919 — Курт Гейнике
 1920 — Янн, Ханс Хенни
 1921 — Пауль Гурк
 1922 — Брехт, Бертольт
 1923 — Музиль, Роберт и Вильгельм Леман
 1924 — Барлах, Эрнст
 1925 — Цукмайер, Карл
 1926 — Лернет-Холения, Александр и Альфред Нойман
 1927 — Герхард Менцель и Ханс Майзель
 1928 — Анна Зегерс
 1930 — Рейнхард Геринг
 1931 — Хорват, Эдён фон и Эрик Регер
 1932 — Ласкер-Шюлер, Эльза и Рихард Биллингер

 1985 — Клуге, Александр
 1986 — Диана Кемпф
 1987 — Браш, Томас
 1988 — Ульрих Хорстман
 1990 — Мюллер, Хайнер
 1991 — Гастон Сальваторе
 1992 — Марон, Моника
 1993 — Яндль, Эрнст
 1994 — Мюллер, Герта
 1998 — Дирк фон Петерсдорф
 2001 — Герман, Юдит
 2003 — Альберт Остермайер
 2004 — Оздамар, Эмине Севги
 2006 — Кельман, Даниэль
 2007 — Вильгельм Генацино
 2008 — Макс Гольдт
 2009 — Арнольд Штадлер
 2010 — Фердинанд фон Ширах
 2011 — Левичарофф, Сибилла
 2012 — Навид Кермани
 2013 — Катя Ланге-Мюллер
 2014 — Байер, Марсель
 2015 — Моника Ринк
 2016 — Тавада, Ёко
 2017 — Ротман, Ральф
 2018 — Рансмайр, Кристоф
 2019 — Ракуза, Ильма
 2020 — Зец, Клеменс (нем.)
 2021 — Кински, Эстер (нем.)

Примечания

Ссылки 
  Die Kleist-Preisträger seit 1985  
  Für Unruhestifter - Der Kleist-Preis  

Литературные премии Германии
 
Появились в 1912 году в Германии
Награды по алфавиту